The Singer — седьмой студийный альбом американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли, выпущенный 1 марта 1973 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
После успехов саундтрек-альбомов к фильмам «Кабаре» и «Лайза через букву З», которые получили золотую сертификацию в США, Лайза Миннелли подписала контракт с крупным лейблом Columbia Records.

Специально написанных для альбома песен не представлено, он вновь состоит из кавер-версий популярных песен, таких как «Use Me» Билл Уизерса или «You Are the Sunshine of My Life» Стиви Уандера. Впервые певица не включила в альбом песни своих постоянных авторов Джона Кандера и Фреда Эбба.

Альбом ждал успех в коммерческом плане: в США пластинка добралась до 38 позиции в чарте, что по сей день остаётся лучшим результатом певицы в стране; также альбом занял 45 место в чартах Великобритании и Канады.

Отзывы критиков 
Музыкальный критик Уильям Рульманн подчеркивает, что после Cabaret и Liza with a "Z" певица могла найти аналогичную концепцию, чтобы раскрыть свой талант артиста развлекательного жанра во всей полноте ещё и в студи, однако этого сделано не было. Вместо этого, по его мнению, певица выбрала несколько случайных треков, слушая автомагнитолу по дороге в студию звукозаписи. На альбоме он отметил только одну песню — «The Singer». Он также заметил, что ранний репертуар её был куда привлекательней.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лайзы Миннелли
Альбомы Columbia Records